Otto Ackermann (1872–1953 lub 1956) – niemiecki malarz
 Otto Ackermann (1909–1960) – rumuński dyrygent